Benaroya peut faire référence à :

Patronyme 
 Avraam Benaroya (1887-1979), un militant révolutionnaire juif, dirigeant la Fédération socialiste ouvrière de Salonique et fondateur de l'ancêtre du Parti communiste de Grèce
  (1921-2012), philanthrope américain
 Michael Benaroya (né en 1981), producteur de cinéma Américain

Autres 
 , un bâtiment de Seattle
 , organisation à but non lucratif basée à Seattle (État de Washington)

Source de la traduction 

Patronyme hispanique